Uomo verde – figura leggendaria e iconografica
Uomo Verde – personaggio dei fumetti DC Comics
Uomo Verde – personaggio della saga fantasy La Ruota del Tempo